Кико́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Гавриил (Кикодзе) (в миру Герасим Максимович Кикодзе; 1825—1896) — грузинский епископ.
 Кикодзе, Геронтий Дмитриевич (1886—1960) — грузинский критик и переводчик.
 Кикодзе, Евгения Эрговна (род. 1967) — российский искусствовед, куратор, арт-критик.
 Кикодзе, Исидор Григорьевич (сер. 1850-х — ?) — русский революционер-народник грузинского происхождения.
 Кикодзе, Платон Иосифович (1905—1937) — грузинский литературный критик.
 Кикодзе, Шалва Герасимович (1894—1921) — грузинский художник-экспрессионист, график, карикатурист и театральный декоратор.